Hultman är ett svenskt efternamn. Den 31 december 2013 var 3105 personer bosatta i Sverige med detta efternamn. Dessutom hade 2 personer efternamnet Hultmann.

Personer med efternamnet Hultman eller Hultmann
 Andreas Hultman (född 1988), motocrossförare
 Axel Hultman, flera personer
 Axel Hultman (ingenjör) (1858–1932), teleingenjör
 Axel Hultman (skådespelare) (1869–1935), skådespelare, idrottsman, ordensgrundare
 Axel Hultman (direktör) (1872–1921), direktör, elektroingenjör
 Carlo Hultman (1891–19??), skådespelare
 Einar Hultman (1880–1950), ingenjör, spårvägsdirektör
 Emil Hultman (1880–1933), lantbrukare och politiker, bondeförbundare
 Frans Hultman (1829–1879), matematiker
 Frithiof Hultman (1831–1890), finländsk affärsman
 Fritz Hultmann (1820–1894), dansk skådespelare
 Gunnar Hultman (1886–1970), jurist och direktör
 Gustaf Hultman (1875–1952), ingenjör, uppfinnare och kommunalpolitiker
 Hans Hultman (död före 1716), kyrkmålare och bildhuggare
 Henrik Gustaf Hultman (1817–1879), biskop i Växjö stift
 Ingemar Hultman (1929–2001), arkitekt
 Ivar Hultman (1879–1949), bankman
 Jocke Hultman (född 1972), tatuerare
 Johan Hultman, flera personer
 Johan Hultman (bildhuggare) (1700–1763), modellör, bildhuggare och konstsamlare
 Johan Hultman (diplomat) (1876–1958)
 Johan Hultman (taffeltäckare) (1660-talet–efter 1734)
 Johannes Alfred Hultman (1861–1942), komponist, sångare och predikant
 Knut Hultman (1861–1913), psykiater
 Kristina Hultman (född 1964), journalist, kulturskribent och författare
 Lars Hultman (född 1960), fysiker, professor
 Lillevi Hultman (född 1943), textilkonstnär
 Magnus Hultman (död 1764), krongjutare och klockgjutare
 Martin Hultman (född 1963), direktör och tidigare barnskådespelare
 Olof Hultman (1890–1962), konstnär och tecknare
 Oskar Hultman (1862–1929), finländsk språkforskare
 Sanna Hultman (född 1971), skådespelare
 Stefan Hultman (född 1963), travkusk och tränare
 Tor G. Hultman (1933–2009), professor i svenska
 Torbjörn Hultman (född 1937), militär
 Tord Hultman (född 1924), arkitekt

Se även
 Hultmans holme, stadsdel i Göteborg

Källor

Svenska efternamn